Чарнкув:

 Чарнкув — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Чарнковско-Тшчанецкий повят.
 Чарнкув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Великопольское воеводство.